Svedjeholmen kan avse:

Finland

Egentliga Finland 

 Svedjeholmen, Iniö, Åboland, 
 Svedjeholmen (vid Vestlax, Kimitoön), Åboland, 
 Svedjeholmen (vid Västanfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Svedjeholmen (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Nyland 

 Svedjeholmen (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Skåldö, Raseborg), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Sandnäs udd, Raseborg), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Grundsö, Ingå), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Älgsjölandet, Ingå), Nyland, 
 Svedjeholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Svedjeholmen, Sibbo, Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Tolkis, Borgå), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Pirlax, Borgå), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Svedjeholmen (vid Valkom, Lovisa), Nyland,

Se även
Svedjeholm
Lilla Svedjeholmen
Stora Svedjeholmen
Svedjegrundet